Kölner Schule steht für:

 Kölner Journalistenschule (früher Kölner Schule, Institut für Publizistik)
 Kölner Schule (Politikwissenschaft), begründet von Ferdinand Hermens
 Kölner Schule (Soziologie), begründet von René König
 Kölner Schule (Chormusik), begründet von Heinrich Lemacher 
 Kölner Schule des Neuen Realismus, Gruppe von Schriftstellern um Dieter Wellershoff
 Kölner Steuerrechtsschule, begründet von Klaus Tipke
 Kölner Malerschule, Gruppe von Malern
 Kölner Schule (Architektur) katholische Gruppe um die Architekten des Wiederaufbaus in Köln, u. a. Emil Steffann, Rudolf Schwarz (Architekt)